Jméno a příjmení Antonín Stránský má více nositelů:

 Antonín Stránský (editor) – editor technických slovníků
 Antonín Stránský (fotograf) (? – 1968) – fotoreportér Státního filmu
 Antonín Stránský (herec) (1909 – ?) – český herec
 Antonín Stránský (historik) (1896–1945) – český historik umění
 Antonín Stránský (psycholog) (* 1915) – PaedDr., CSc., docent psychologie
 Antonín Stránský (spisovatel) – autor skautské literatury
 Antonín Stránský (teolog) (1793–1858) – profesor teologie, Hradec Králové